Манухин — фамилия. Известные носители:

 Манухин, Андрей Сергеевич (род. 1974) — музыкант, журналист.
 Манухин, Виктор Сергеевич (1926—1974) — востоковед-китаист, литературовед, переводчик
 Манухин, Иван Иванович (1882—1958) — русский врач и общественный деятель.
 Манухин, Николай Иванович (1850—1899) — городской голова и почётный гражданин Кашина.
 Манухин, Сергей Сергеевич (1856—1922) — министр юстиции, сенатор.